La palabra spot puede referirse a:

Medios de comunicación 
 Spot o spot publicitario: anuncio publicitario de corta duración emitido a través de la radio o la televisión. 

Televisión
 El gato Spot: gato actor de la serie de televisión ALF.
 SPOT: una serie de satélites artificiales desarrollados por el CNES francés en colaboración con Bélgica y Suecia.

Cine
 Spot: película de John Whitesell de 2001.

 Música
 SPOT: festival anual de música danés que se celebra en la ciudad de Arthus y cuyo objetivo es descubrir a nuevos talentos de la música en escandinavia.

Libros
 Spot: libro escrito por Carles Alberola y Roberto García.
 Spot: perro ficticio, protagonista de una serie de libros infantiles escritos por Eric Hill.

 Deportes 
 Spot: lugar ideal para la práctica del windsurf, surf y kitesurf, tanto por sus condiciones de viento, olas y temperatura como por los accesos al mismo y las infraestructuras disponibles.
 Economía 
 Cotización spot: en el mercado bursátil, cotización al momento, en el instante de la transacción, en contraposición a la cotización forward o a plazo.
 Spot: modalidad de crédito a corto plazo con el fin de hacer frente a necesidades inmediatas y momentáneas.

]]
 Otros 
 Spot: videojuego.
 En vulcanología, hot spot o «punto caliente» es un punto de emisión de magma del manto terrestre.
 Hot spot: se refiere a los puntos de acceso en una red Wi-Fi.
 Spot: foco de luz potente, directa y con un haz luminoso de anchura controlable que se utiliza en fotografía, cine, teatro, etc., para iluminar una zona pequeña. Lleva una lente fresnel, un reflector y un sistema de enfoque sencillo.
 Spot Graffiti: algunos escritores de grafiti llaman a algunas paredes o sitios particularmente llamativos spot.